— троянский астероид Нептуна на вытянутой орбите, диаметр объекта 70 км. Впервые наблюдался 24 мая 2004 года астрономами обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях, США. Восьмой открытый троянец Нептуна, второй в точке Лагранжа L5.

Орбита и классификация 
Троянские астероиды Нептуна являются резонансными транснептуновыми объектами в резонансе 1:1 с Нептуном. Такие троянские астероиды обладают большой полуосью орбиты и периодом обращения, примерно равными параметрам орбиты Нептуна (30,10 а. е.; 164,8 года).

 принадлежит группе астероидов вблизи точки Лагранжа L5, отстающей от Нептуна в своём орбитальном движении на 60°. Объект обращается вокруг Солнца по орбите с большой полуосью 30,41  на расстоянии 24,7-36,1  с периодом 167 лет и 8 месяцев (61250 дней). Орбита обладает довольно большим эксцентриситетом 0,19 и наклонением 14° относительно плоскости эклиптики.

Неустойчивость орбиты 
 первоначально не был троянцем Нептуна, и через довольно короткое время тоже перестанет им быть. Орбита троянского астероида Нептуна может быть устойчивой, если эксцентриситет не превышает 0,12. Время жизни астероида как отстающего троянца Нептуна составляет ещё порядка 100 тысяч лет.

Физические свойства

Диаметр и альбедо 
На основе перевода звёздной величины к диаметру получена оценка диаметра 71 км при абсолютной звёздной величине 8,9 в предположении альбедо 0,10. Это один из наименьших объектов среди первых 17 открытых троянцев Нептуна, характерные размеры которых варьируются от 60 до 200 км (при абсолютной звёздной величине 9,3-6,6 в предположении альбедо 0,10). По другим оценкам при большем альбедо диаметр составляет около 56 километров.

Номер и название 
Вследствие высокой неопределённости орбиты астероид не получил номер. Если астероид получит название, то оно будет связано с амазонками, персонажами греческой мифологии (см. (385571) Отрера и (385695) Клета).

Примечания

Ссылки 
 MPEC 2011-O47 : 2004 KV18, MPEC -Minor Planet Electronic Circular